Celil ist ein türkischer männlicher Vorname arabischer Herkunft mit der Bedeutung „groß, mächtig“; „hoch, erhaben“, der auch als Familienname auftritt.

Namensträger

Vorname 

 Celil Oker (1952–2019), türkischer Krimi-Schriftsteller
 Celil Sağır (* 1974), türkischer Fußballspieler
 Celil Yüksel (* 1998), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Celile Celil (* 1936), kurdischer Historiker und Schriftsteller
 Ekrem Celil (* 1980), türkischer Gewichtheber

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname